Василий Заха́ров:
 Захаров, Василий Васильевич (Бэзил Захарофф, Басилейос Захароф; 1849—1936) — греческий бизнесмен, финансист.
 Захаров, Василий Георгиевич (род. 1934) — министр культуры СССР.
 Захаров, Василий Григорьевич (1916—1942) — Герой Советского Союза.
 
 Захаров, Василий Михайлович (1883—1968) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Захаров, Василий Яковлевич (1916—1996) — лейтенант, Герой Советского Союза.